A biatlon-világbajnokságot 1958 óta rendezi meg a nemzetközi szövetség. A biatlon nemzetközi irányító testülete eleinte az öttusával közös szövetségen (Union Internationale de Pentathlon Moderne et Biathlon) belül működött, csak 1993-ban alakult meg az önálló International Biathlon Union. A szervezet eleinte férfiak számára rendezte a vb-ket. Az első női világbajnokságot 1984-ben rendezték meg, egyelőre a férfiakétól külön. Öt ilyen külön női vb-t rendeztek, a közös világbajnokságok 1991-től vannak műsoron.

Világbajnokságok 
 1990-ben a hóolvadás miatt a férfiak 10 km-es, a nők 7,5 km-es versenyét és 3×7,5 km-es váltóját Kontiolahtiban rendezték meg. A váltót is Kontiolahtiba költöztették, de a sűrű köd miatt végül Oslóban rendezték meg.
 1999-ben az olvadás miatt a férfiak 15 km-es és 20 km-es, valamint a nők 12,5 km-es és 15 km-es  versenyeit Oslóban rendezték meg.
 A vegyes váltót 2005-ben és 2006-ban 4×6 km-en rendezték, 2007-től 2×6+2×7,5 km-en bonyolítják le.

Éremtáblázat 

 Szovjetunió és a Független Államok Közössége eredményei együtt.
 Utolsó frissítés a 2013. évi világbajnokság után.

Fordítás

Források 
 Peter Matthew, Ian Morrison, Radó Péter szerk.: Guinness sport-enciklopédia. Solaris Kft., 1991.
 Walter Umminger: A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992.
Sports 123 biatlon eredmények

Kapcsolódó szócikkek 
 Biatlon
 Biatlon-világbajnokságok érmesei
 Olimpiai bajnok biatlonisták listája

Biatlon
Sportversenyek
Sílövő-világbajnokságok